Чемпионат Островов Кука 2013 — XL чемпионат страны по футболу. В турнире, как и в прошлом сезоне, приняли участие те же 7 команд, с той лишь разницей, что клуб «Ароранги» поменял своё название на «Пуаикура». Именно эта команда и стала чемпионом страны, прервав гегемонию клуба Тупапа Мараэренга и квалифицировавшись в первый раунд Лиги чемпионов ОФК.

Турнирная таблица чемпионата

Ход чемпионата

1 раунд

2 раунд

3 раунд

4 раунд

5 раунд

6 раунд

7 раунд

8 раунд

9 раунд

Ссылки 
 Футбольный чемпионат начнётся 21 августа — cookislandsfootball.com 
 Сезон на rsssf.com
 Результаты сезона на scoresway.com

Острова Кука
Чемпионат Островов Кука по футболу